Dit is een lijst van planetoïden 20401-20500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20401) - || 1998 OX5|| 21 juli 1998 || LINEAR
|-
| (20402) - || 1998 OH6|| 31 juli 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (20403) Attenborough || 1998 OW11|| 22 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (20404) - || 1998 OB14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (20405) Barryburke || 1998 QP6|| 24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (20406) - || 1998 QJ13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20407) - || 1998 QM20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20408) - || 1998 QW31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20409) - || 1998 QP43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20410) - || 1998 QM51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20411) - || 1998 QJ69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20412) - || 1998 QG73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20413) - || 1998 QY91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (20414) - || 1998 RH16|| 9 september 1998 || ODAS
|-
| (20415) Amandalu || 1998 RL61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (20416) Mansour || 1998 RR65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (20417) - || 1998 SA7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (20418) - || 1998 SH71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (20419) - || 1998 SE117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (20420) Marashwhitman || 1998 SN129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (20421) - || 1998 TG3|| 14 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (20422) - || 1998 UE8|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (20423) - || 1998 VN7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (20424) - || 1998 VF30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (20425) - || 1998 VD35|| 15 november 1998 || Spacewatch
|-
| (20426) - || 1998 VW44|| 13 november 1998 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (20427) Hjalmar || 1998 VX44|| 13 november 1998 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (20428) - || 1998 WG20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (20429) - || 1998 YN1|| 16 december 1998 || LINEAR
|-
| (20430) Stout || 1999 AC3|| 10 januari 1999 || W. R. Cooney Jr., S. Lazar
|-
| (20431) - || 1999 AA10|| 13 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (20432) - || 1999 BD12|| 22 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20433) Prestinenza || 1999 CL12|| 14 februari 1999 || G. Masi
|-
| (20434) - || 1999 FM10|| 21 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (20435) - || 1999 FU28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (20436) - || 1999 GA33|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (20437) - || 1999 JH1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (20438) - || 1999 JP22|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20439) - || 1999 JM28|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20440) McClintock || 1999 JO31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20441) Elijahmena || 1999 JH50|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20442) - || 1999 JK52|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20443) - || 1999 JJ60|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20444) Mamesser || 1999 JK63|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20445) - || 1999 JN77|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20446) - || 1999 JB80|| 14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20447) - || 1999 JR85|| 15 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20448) - || 1999 JM96|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20449) - || 1999 JM108|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20450) Marymohammed || 1999 JJ111|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20451) - || 1999 JR134|| 15 mei 1999 || LONEOS
|-
| (20452) - || 1999 KG4|| 20 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20453) - || 1999 KL6|| 24 mei 1999 || LINEAR
|-
| (20454) Pedrajo || 1999 LD4|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (20455) Pennell || 1999 LE4|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (20456) - || 1999 LX6|| 8 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (20457) - || 1999 LX7|| 10 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (20458) - || 1999 LZ21|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (20459) - || 1999 LO26|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (20460) Robwhiteley || 1999 LO28|| 13 juni 1999 || CSS
|-
| (20461) Dioretsa || 1999 LD31|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (20462) - || 1999 LZ31|| 14 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (20463) - || 1999 MC1|| 23 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (20464) - || 1999 MD1|| 24 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (20465) - || 1999 MJ1|| 20 juni 1999 || LONEOS
|-
| (20466) - || 1999 MW1|| 20 juni 1999 || CSS
|-
| (20467) - || 1999 MX1|| 20 juni 1999 || LONEOS
|-
| (20468) Petercook || 1999 NK4|| 13 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (20469) Dudleymoore || 1999 NQ4|| 13 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (20470) - || 1999 NZ5|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20471) - || 1999 NK6|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20472) Mollypettit || 1999 NL7|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20473) - || 1999 NS8|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20474) Reasoner || 1999 NV9|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20475) - || 1999 NU11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20476) Chanarich || 1999 NH12|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20477) Anastroda || 1999 NQ18|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20478) Rutenberg || 1999 NJ20|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20479) Celisaucier || 1999 NO22|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20480) Antonschraut || 1999 NT31|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20481) Sharples || 1999 NW37|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20482) Dustinshea || 1999 NH40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20483) Sinay || 1999 NK41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20484) Janetsong || 1999 NL41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20485) - || 1999 NJ54|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20486) - || 1999 NU56|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20487) - || 1999 NJ62|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20488) Pic-du-Midi || 1999 OL || 17 juli 1999 || Pises
|-
| (20489) - || 1999 OJ2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20490) - || 1999 OW2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20491) Ericstrege || 1999 OA5|| 16 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20492) - || 1999 OC5|| 16 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20493) - || 1999 OD5|| 16 juli 1999 || LINEAR
|-
| (20494) - || 1999 PM1|| 3 augustus 1999 || R. H. McNaught
|-
| (20495) Rimavská Sobota || 1999 PW4|| 15 augustus 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (20496) Jeník || 1999 QA2|| 22 augustus 1999 || L. Šarounová
|-
| (20497) Mařenka || 1999 RS || 4 september 1999 || L. Šarounová
|-
| (20498) - || 1999 RT1|| 5 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20499) - || 1999 RZ2|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20500) - || 1999 RP3|| 4 september 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten